Erly Hecker, jornalista e publicitário, (19/07/1920, Porto Alegre - RS, 21/02/1991, São Paulo). Foi um dos 1º publicitários brasileiros. Radialista em Porto Alegre e diretor do Grêmio Futebol Portoalegrense, transferiu-se para São Paulo, em 1956, e fundou, em sociedade com Aurélio Campos (também radialista famoso), a agência de propaganda Aurélio Campos Publicidade. Seu principal cliente foi a Manufatura de Brinquedos Estrela para a qual criou inúmeros comerciais, então veiculados na extinta TV Tupi, Canal 3, de São Paulo, dita "A Taba". Naquela época, a maior parte da emissão de TV ocorria ao vivo, ou seja, poucos eram os filmes projetados, sendo a grande maioria estrangeiros (o Vídeo Tape, VT, só teve curso na TV brasileira a partir de meados dos anos 1960). Assim, os comerciais eram produzidos e apresentados também ao vivo. Hecker foi um dos criadores da figura da "garota propaganda", normalmente uma bela mulher que fazia a apresentação e demonstração dos produtos ou serviços, visando com isto "transferir a sua beleza e simpatia" para o produto anunciado. Foi responsável pela criação e produção do programa infantil "Pim Pam Pum", TV Tupi, patrocinado pela Estrela que obteve grande sucesso de público, e foi precursor de programas infantis apresentados hoje na TV brasileira. Para a mesma empresa criou nomes de brinquedos que se tornaram famosos, tais como "BAMBOLÊ", considerado o produto de maior sucesso da história da indústria de brinquedos no Brasil. Em 1965, desligou-se da antiga sociedade e fundou uma nova agência: a Turma Propaganda Ltda. Na direção desta nova empresa continuou inovando no mercado publicitário, sendo o inventor da publicidade de rua para empresas imobiliárias, atividade que consistia em posicionar garotas atraentes em pontos estratégicos próximos ao empreendimento a ser divulgado, distribuindo brindes e material relativo ao mesmo. Mais tarde esta estratégia de promoção tornou-se vulgar e até mesmo banalizou-se, porém, no início, foi responsável pelo sucesso de venda de centenas de unidades habitacionais e de pontos comerciais.
A par com a vida profissional, Erly Hecker atuou filantropicamente no Lion's Clube, tendo sido fundador e presidente dos Lion's Clubes, de São Paulo-Centro e da cidade de Guararema-SP, onde, também presidiu o clube local, Guararema Futebol Clube .

Publicitários do Brasil
Mortos em 1991